Диверзитет, разноликост или разноврсност могу се односити на:

Социологију, политику и право 
 Различитост (политика), политичка и социјална политика подстицања толеранције према људима различитих културних и расних припадности
 Мултикултурализам, или етнички разноврсност, промоција вишеструких етничких култура
 Културна разноликост, поштовање различитих култура и интеркултуралност
 Функционална разноликост (инвалидност), термин за посебне потребе, инвалидитет, оштећење и хендикеп
 Геродиверзитет, мултикултурални приступ питањима старења
 Неуродиверзитет, покрет који подржава грађанска права људи са атипичним неуролошким карактеристикама
 Надлежност за разноликост, концепт под којим амерички федерални судови могу саслушати тужбе између странака из различитих држава
 Обука за разноликост, процес едукације људи да функционишу у разноликом окружењу

Бизнис 
 Разноликост (бизнис), пословна тактика која охрабрује разноликост да боље служи различитим клијентима
 Маркетинг разноврсности, маркетиншка комуникација која циља на различите клијенте
 Разноликост добављача, употреба различитих добављача

Науку и технологију

Биологија и екологија 
 Биодиверзитет, степен варијације животних облика унутар екосистема
 Диверзитет врста, ефективни број врста представљених у скупу података
 Генетички диверзитет, укупан број генетичких карактеристика у генетичком саставу врсте
 Диверзитет нуклеотида, мера степена полиморфизма унутар популације
 Филогенетски диверзитет, мера биодиверзитета која укључује филогенетску разлику између врста
 Екосистемски диверзитет, разноликост места на нивоу екосистема
 Диверзитет усева, варијација у генетичким и фенотипским карактеристикама биљака које се користе у пољопривреди
 Функционална разноликост (екологија), елементи биодиверзитета који утичу на функционисање екосистема
 Индекс диверзитета, статистика за процјену разноликости популације

Телекомуникације 
 Шема разноликости, метода за побољшање поузданости сигнала поруке кориштењем више комуникацијских канала
 Разноликост антене или просторна разноликост, метода бежичне комуникације која користи две или више антена за побољшање поузданости
 Преносна различитост, бежична комуникација која користи сигнале који потичу из два или више независних извора
 Кооперативна разноликост, вишеструка антенска техника за побољшање или максимизирање укупних капацитета мрежних канала
 Комбиновање разноликости, комбиновање више примљених сигнала у један побољшани сигнал
 Добит разноликости, повећање односа сигнал-интерференција због шеме различитости
 Временска разноликост, техника која се користи у дигиталним комуникационим системима
 Разноликост локације, вишеструки пријемници за сателитску комуникацију

Друге употребе у науци и технологији 
 Језичка разноликост
 Фактор разноликости, концепт у електротехници
 Универзитет разноликости, систем виртуалне стварности за образовање
 Функционална разноликост, термин у географији

Nauka